Santiago Tetla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Sección Primera Santiago Tetla, kommunhuvudort, Tlaxcala, Tetla de la Solidaridad, 
 Santiago Tetla, Puebla, ort, Huaquechula, 

Robotskapade Mexikoförgreningar